«Everyday Life» és una cançó de la banda britànica Coldplay pertanyent a l'àlbum homònim, dins la segona cara anomenada Sunset. Comptà amb la producció de The Dream Team i es va llançar el 3 de novembre de 2019.

Es tracta d'una balada de piano que representa el retorn al so que va caracteritza a la banda en els seus inicis.

Coldplay va presentar la cançó el 2 de novembre de 2019 en el programa de televisió Saturday Night Live de la NBC.

El videoclip fou dirigit per Karena Evans i filmat a Sud-àfrica, Marroc i Ucraïna. En la part inicial del videoclip apareix una veu en off que acompanya imatges de ballarins tradicionals on es descriu el significat de la paraula xosa «Ubuntu». Es va estrenar al canal Soweto TV de Sud-àfrica i llavors el van penjar a YouTube el 9 de desembre de 2019.

Llista de cançons

Crèdits 

Coldplay
 Guy Berryman – baix
 Will Champion – bateria, percussió, veus addicionals
 Jonny Buckland – guitarra
 Chris Martin – teclats, cantant

Músics addicionals
 Jacob Collier – veus addicionals
 Marianna Champion – veus addicionals
 Daniel Green – keyboards
 Rik Simpson – keyboards
 John Metcalfe – cordes

Producció
 Bill Rahko – producció
 Daniel Green – producció, programació
 Rik Simpson – producció, programació
 Jacob Collier – enginyeria addicional
 Angel Lopez – producció addicional
 Frederico Vindver – producció addicional
 Emily Lazar – masterització
 Chris Allgood – assistència masterització
 Mark "Spike" Stent – mescles
 Matt Wolach – assistència mescles
 Michael Freeman – assistència mescles

Referències 

Cançons de Coldplay
Senzills del 2019